Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2019 () проводился в городе Брандон (провинция Манитоба) cо 2 по 10 марта 2019 года. Турнир проходил в 90-й раз, в провинции Манитоба в 8-й раз, в Брандоне — в 3-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2019, который пройдёт в марте—апреле 2019 в городе Летбридж (провинция Альберта, Канада), а также выступать под этим наименованием на  в 2020 году.

В турнире принимали участие 17 команд: 14 команд, представляющих провинции и территории Канады, команда-победитель  (как «команда Канады») и две команды, претендующие на участие в качестве команды «по приглашению» (уайлд-кард).

Чемпионом стала (28-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для самой команды, возглавляемой скипом Кевином Кюи, это была 1-я победа в данном составе; для самого Кевина Кюи — 4-я победа), выигравшая в финале у «команды по приглашению» (; скип Брендан Боттчер). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Северное Онтарио (скип Брэд Джейкобс).

Официальный хештег чемпионата: #BRIER2019.

Формат соревнований 
Квалификация:
Начиная с чемпионата 2018, автоматическую путёвку в основной турнир получают победитель предыдущего чемпионата («команда Канады», ) и победители чемпионатов провинций и территорий (всего 15 команд). 16-й командой становится победитель игры () между двумя командами, которые имеют лучшие показатели в системе рейтингования канадских команд  () из всех еще не квалифицировавшихся (и тех, которые имеют возможность выступать на чемпионате, не будучи заняты на других важных турнирах), — «команда по приглашению» (Уайлд-кард, ).

Основной турнир:
 На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы по 8 команд, играют между собой по круговой системе в один круг.
 Команды, занявшие в группах места с 1-го по 4-е, выходят в медальный групповой этап (Championship Pool), где играют по круговой системе (только с командами из другой группы, результаты игр с командами из своей группы идут в зачёт).
 Четыре лучшие команды из медального группового этапа выходят в плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится, бронзовые медали получает команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−6.

Квалификация команды по приглашению (Team Wildcard) 
Команды, занимающие в рейтинге CTRS 2018—2019 (на 5 февраля 2019) высшие места

Wildcard Game
1 марта, 19:00

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 команды, выходящие в медальный раунд

По сессиям:

Сессия 1. 2 марта, 14:00

Сессия 2. 2 марта, 19:00

Сессия 3. 3 марта, 09:00

Сессия 4. 3 марта, 14:00

Сессия 5. 3 марта, 19:00

Сессия 6. 4 марта, 09:00

Сессия 7. 4 марта, 14:00

Сессия 8. 4 марта, 19:00

Сессия 9. 5 марта, 09:00

Сессия 10. 5 марта, 14:00

Сессия 11. 5 марта, 19:00

Сессия 12. 6 марта, 09:00

Сессия 13. 6 марта, 14:00

Сессия 14. 6 марта, 19:00

Медальный групповой этап (Championship Pool) 
Количество побед и поражений на групповом этапе (в том числе в играх с командами, не прошедшими в медальный групповой этап) сохраняются за командами, за исключением побед или поражений в тай-брейках. В медальном групповом раунде команды играют только с командами, вышедшими из другой группы.

Турнирная таблица по ходу медального группового этапа (после сессии 17)
(курсивом указаны результаты игр из группового этапа матчей в группах A и B)

 команды, выходящие в плей-офф

Сессия 15. 7 марта, 14:00

Сессия 16. 7 марта, 19:00

Сессия 17. 8 марта, 14:00

Сессия 18. 8 марта, 19:00

Плей-офф

Четвертьфинал-2 (3-я команда против 4-й) 
9 марта, 14:00

Четвертьфинал-1 (1-я команда против 2-й) 
9 марта, 19:00

Полуфинал 
10 марта, 13:00

Финал 
10 марта, 19:00

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2019 и чемпионате Канады 2020 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

* — учитывая матч за право быть «Командой по приглашению» (Team Wildcard)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
 Даррен Молдинг ()

Интересные факты о чемпионате 

 Кевин Кюи, в 4-й раз выиграв чемпионат, стал «самым титулованным скипом-призёром мужского чемпионата Канады» за всю его историю, так как у него 4 золотые медали, как и у скипов Кевина Мартина, Рэнди Фёрби и Эрни Ричардсона, но у этих трёх скипов по одной серебряной медали, а у Кевина Кюи их две.
 Впервые в число команд-призёров чемпионата попала «Команда по приглашению» (; скип Брендан Боттчер).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Страница официальной ежедневной газеты чемпионата Tankard Times (PDF)
 Выпуск 1, 2 марта
 Выпуск 2, 3 марта
 Выпуск 3, 4 марта
 Выпуск 4, 5 марта
 Выпуск 5, 6 марта
 Выпуск 6, 7 марта
 Выпуск 7, 8 марта
 Выпуск 8, 9 марта
 Выпуск 9, 10 марта
 
 Видео: плейлист «2019 Scotties Tournament of Hearts» (канал «Curling Canada» в Youtube)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2019
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2019

2019
Спортивные соревнования в Брандоне (Манитоба)
Спорт в Канаде в 2019 году
Март 2019 года